Halpa steht als Begriff für:

 Halpa (Kummuh), Königsstadt und gleichnamige Landschaft in Kummuh
 Aleppo, Name einer Stadt in Nordsyrien
 Jamchad, hethitischer Name Halpa (Aleppo) als Hauptstadt von Jamchad, nordsyrischer Staat im Altertum